Zkratka SNR může znamenat:

 Slovenská národní rada
 Poměr signálu a šumu (Signal to Noise Ratio)
 Pozůstatek (zbytek) po supernově (supernova remnant)